Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 821 dans le monde.

 Florida State Road 821 en Floride, États-Unis 
 Route régionale 821 en Finlande
 Route nationale 821 en France
 Autoroute A821 en France
 Route européenne 821 en Italie